Akaniaceae – rodzina drzew z rzędu kapustowców (Brassicales). Obejmuje dwa monotypowe rodzaje z gatunkami Akania bidwillii i Bretschneidera sinensis. Pierwszy występuje we wschodniej Australii, a drugi w północnym Wietnamie, południowo-wschodnich Chinach i na Tajwanie. Ślady kopalne dowodzą występowania roślin z tej rodziny także w Patagonii w eocenie – 52 miliony lat temu oraz w Nowej Zelandii we wczesnym miocenie. Rośliny z tej rodziny nie mają udokumentowanej użyteczności ekonomicznej.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa osiągające do 12 (Akania) i 20 (Bretschneidera) metrów wysokości.
 Liście Skrętoległe, nieparzysto pierzaste, u Akania osiągają do 75 cm długości. Listki lancetowate (Akania) i eliptyczne (Bretschneidera), całobrzegie lub ostro ząbkowane.
 Kwiaty Obupłciowe, pięciokrotne, wonne, zebrane w wiechy. U Akania promieniste, u Bretschneidera grzbieciste. Płatki białe do różowych. Najczęściej 8 pręcików. Słupek jest górny zbudowany z trzech owocolistków. Zalążnia trójkomorowa. Znamię z trzema (Akania) lub sześcioma (Bretschneidera) łatkami.
 Owoce Torebka z przegrodami.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana w stosunku do nasturcjowatych (Tropaeolaceae) w obrębie rzędu kapustowców. W systemie APG II z 2003 akceptowane było zaliczanie obu należących tu rodzajów do odrębnych rodziny (Akaniaceae i Bretschneideraceae  Engler & Gilg).

 Wykaz rodzajów
 Akania J. D. Hooker
 Bretschneidera Hemsley

Przypisy 

Kapustowce